Le psaume 75 peut désigner :
 le psaume 75 (74) : psaume 75 selon la numérotation hébraïque, psaume 74 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 76 (75) : psaume 76 selon la numérotation hébraïque, psaume 75 selon la numérotation grecque.